Otto Fischbeck ist der Name folgender Personen:

* Otto Fischbeck (Politiker) (1865–1939), deutscher Politiker
 Otto Fischbeck (Architekt) (1893–1970), deutscher Architekt